

Geografia 
 Francia
 Ribécourt-Dreslincourt – comune nella regione dell'Alta Francia
 Ribécourt-la-Tour – comune nella regione dell'Alta Francia